Niedersächsischer Beobachter bezeichnet:
 die Zeitung Niedersächsischer Beobachter, 1923 erstmals von Bernhard Rust herausgegeben, Vorläufer der Niedersächsischen Tageszeitung;
 den Verlag Niedersächsischer Beobachter